NGC 6963 — двойная звезда в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6963
Водолей (созвездие)